NGC 4624 (другие обозначения — NGC 4664, NGC 4665, UGC 7924, MCG 1-33-5, ZWG 43.18, PGC 42970) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект занесён в новый общий каталог несколько раз, с обозначениями NGC 4624, NGC 4664, NGC 4665.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4624
Дева (созвездие)